Detta är en lista över sjöar i Uppsala kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Uppsala kommun.

Lista

Uppsala kommun
 Lista